Вьетнамский государственный технический университет им. Ле Куй Дона — один из ведущих технических университетов во Вьетнаме.

Университет сегодня 
ВГТУ ведёт подготовку специалистов более чем по 33 специальностям. В 2007 году в университете училось около 9000 студентов дневной формы обучения, работу в университете ведут более 800 преподавателей, среди которых 85 профессоров и доцентов, 237 докторов наук и кандидатов наук.

Названия 
 1966—1968: 2-й филиал Политехнического университета.
 1968—1991: Военный технический университет
 с 1991 года: Вьетнамский государственный технический университет им. Ле Куй Дона

Факультеты и их кафедры 
 Техническая химия и физика
 Информационная технология
 Высшая и прикладная математики
 Компьютерная наука
 Информационные системы
 Компьютерные сети и карта.
 Технология создания ПО
 Машиностроение
 Механика твёрдых тел
 Механика машин и механизмов
 Термотехника и гидравлика
 Машиностроительная технология
 Технология обработки металлов давлением
 Металловедение и технология материалов
 Машиноведение и Робототехника
 Специальное машиностроение
 Моторная техника
 Аэрокосмическая технология
 Радио-электронная техника
 Управление техническими системами
 Строительство
 Социальные и гуманитарные науки
 Инженерный менеджмент
 Военное дело

Официальные уставные документы ВГТУ 
 Сайт университета

Появились в 1966 году во Вьетнаме
Технические университеты
Тех